Marek Mikulski (zapaśnik)
 Marek Mikulski (koszykarz)